Mirco Mencacci (1961) – montatore italiano
Paolo Mencacci (1828-1897) – giornalista, scrittore e attivista italiano
Silvano Mencacci (1938) – ex calciatore italiano